En ufuldstændig liste af film produceret i Danmark listet efter årstal. For en alfabetisk liste over film der i øjeblikket er på Wikipedia se :Kategori:Film fra Danmark

Før 1910
 Danske film: Før 1910

1910'erne
 Danske film fra 1910'erne

1920'erne
 Danske film fra 1920'erne

1930'erne
 Danske film fra 1930'erne

1940'erne
 Danske film fra 1940'erne

1950'erne
 Danske film fra 1950'erne

1960'erne
 Danske film fra 1960'erne

1970'erne
 Danske film fra 1970'erne

1980'erne
 Danske film fra 1980'erne

1990'erne
 Danske film fra 1990'erne

2000'erne
 Danske film fra 2000'erne

2010'erne
 Danske film fra 2010'erne

Film i Danmark